Мальцев, Владимир Александрович (род. 1974) — украинский политический деятель.
 Мальцев, Владимир Андреевич (род. 1946) — ректор Волго-Вятской академии государственной службы.
 Мальцев, Владимир Михайлович (1938 — 1990-е) — советский хоккеист.
 Мальцев, Владимир Павлович (1939—2012) — советский и украинский актёр, киноадминистратор.
 Мальцев, Владимир Фёдорович (1935—2012) — Герой Социалистического Труда.